Аркадьєв — російське прізвище.

Відомі носії:
 Аркадьєв Аркадій Іванович (1907—1993) — український радянський актор. Народний артист УРСР (1951). Народний артист СРСР (1977).
 Аркадьєв Аркадій  Семенович (справжнє прізвище — Гірштейн; 1899—1966) — український артист балету.
 Аркадієв Борис Абрамович — український науковець, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1992).
 Аркадьєв Борис Андрійович (1899—1986) — радянський футболіст і футбольний тренер.
 Аркадьєв Деві Аркадійович (справжнє прізвище — Деві Бакман; нар. 3 грудня 1934, Одеса) — журналіст і письменник, літописець київського «Динамо». Син боксера Аркадія Бакмана.
 Аркадьєв Іван Петрович (1882—1946) — російський і український диригент.
 Аркадьєв Лев Аркадійович (псевдонім) (Лев Аронович Бух; 1924, Одеса — 2003, Москва) — радянський і російський письменник, журналіст, сценарист. Автор ряду книг, сценаріїв, оповідань і нарисів. Член Спілки кінематографістів СРСР.
 Аркадьєв Михайло Олександрович — російський піаніст, диригент.

 Аркадьєва Ірина Аркадіївна (1929—2016) — радянська і російська театральна актриса і режисер,
 Глаголєва-Аркадьєва Олександра Андріївна (1884—1945) — доктор фізико-математичних наук (1935).

Російські прізвища